Saint-Sigismond (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Sigismond (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Saint-Sigismond (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Saint-Sigismond (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy